Ранникові (Scrophulariaceae) — родина квіткових рослин порядку губоцвітих (Lamiales).

Опис 
Однорічні або багаторічні рослини. Листки супротивні або чергові. Чашечка зрослолиста, з 4—5 зубчиками. Віночок двогубий, рідко правильний. Тичинок чотири, але іноді буває п'ять або дві. Зав'язь верхня, двогнізда, без лопатей або дволопатева. Плід—коробочка. Запилюються ранникові комахами.
До цієї родини належить ряд бур'янів: вовчок соняшниковий та ін.

Роди

Примітки 

Губоцвіті
Ранникові
Родини квіткових